Les lettres ATSU peuvent correspondre à :
 Association départementale des transports sanitaires Urgents, voir l'article ambulancier.
Air Traffic Service Unit en avionique.

 Christian Atsu (1992-2023), footballeur ghanéen ;
 Jonathan Atsu (1996-), nageur français.